Ти́тар — українське прізвище, утворене від слова титар. Відомі носії:
 Титар Олександр Михайлович (1891-?) — підполковник армії УНР
 Титар Володимир Маркович (1924—1945) — майор Червоної армії, учасник Другої Світової війни

Див. також 
 Титаренко